A Copa São Roque de Futebol Sub-20 é um torneio de futebol realizado na cidade de São Roque (Estância Turística). Ela tem objetivo de revelar atletas e serve como laboratório para a Copa São Paulo de Futebol Junior para alguns times.

Ela é realizada desde 2009, sempre no começo de Dezembro. O Torneio tem como base 8 times, divididos em 2 grupos de 4, classificando-se os dois primeiros de cada grupo para a Semifinal. Os vencedores de cada Semifinal fazem a final. O campeonato é organizado pela Divisão Municipal de Esportes, e conta com apoio da fornecedora de artigos esportivos Penalty, que possui fábrica na cidade e da Liga de Futebol Amador de São Roque. O Clube Atlético Paulistano de São Roque é o time anfitrião da competição.

Campeões

Competições de futebol masculino de categorias de base de São Paulo
Competições de futebol sub-20